Римская школа () — современное название группы композиторов эпохи Возрождения и раннего барокко, работавших в Риме в папской Сикстинской капелле во второй половине XVI и первой половине XVII веков. Наиболее знаменитые представители Римской школы — Дж.П. да Палестрина, Т.Л. де Виктория и Г. Аллегри; в число представителей Римской школы также включают Дж. Кариссими, Ф.Анерио, Дж.М.Нанино, М.А.Индженьери, Дж.Яннаккони, Ф.Сориано и др.

Центральная область творчества композиторов Римской школы — многоголосная вокальная (без сопровождения инструментов) церковная музыка, которая рассматривается историками как развивающая стилистику франко-фламандской композиторской школы. Музыка композиторов Римской школы сочинялась, прежде всего, на традиционные (латинские) тексты мессы (ординарий и проприй) и оффиция (антифоны, гимны, респонсории и др.) — библейские (из Вульгаты), а также молитвословные или стихотворные парафразы Св. Писания. Основные музыкальные жанры Римской школы — месса и мотет.

По сравнению с Венецианской школой, в которой были представлены различные «прогрессивные» музыкальные жанры и техники композиции, музыка Римской школы считается «консервативной», ориентирующейся на этико-эстетический канон, заданный решениями Тридентского собора. Стиля, известного как prima pratica (также stile antico), композиторы Римской школы продолжали держаться даже в начале эпохи барокко, несмотря на всеобщее распространение техники и стиля (seconda pratica) Нового времени.

См. также 
 Музыка Италии

Литература 
 Reese G.  Music in the Renaissance. New York: W.W. Norton & Co., 1954. ISBN 0-393-09530-4
 Lamla M. Kanonkünste im barocken Italien, insbesondere in Rom. Berlin, 2003. ISBN 3-89825-556-5

Музыка эпохи Возрождения
Музыка Италии
Культура Рима